Юнацький (U-17) кубок африканських націй () — футбольний турнір для африканських збірних віком до 17 років, заснований 1995 року. Одночасно є кваліфікацією африканських збірних на Юнацький чемпіонат світу.

Результати

За збірною 

 * = Господарі

Примітки

Посилання 
 Статистика турніру на rsssf.com  

Змагання національних збірних КАФ
Чемпіонати Африки